Кладбище кентерберийцев () — небольшое воинское кладбище комиссии Содружества наций по уходу за военными захоронениями расположенное в районе бухты Анзак, на Галлипольском полуострове. На нём покоятся останки солдат Антанты погибших в Дарданелльской операции.

Описание 

Как и многие другие кладбища региона — это было основано после наступления перемирия в 1919 году. Большинство похороненных было солдатами кентерберийского конного стрелкового полка. 26 из 27 могил принадлежит им. Ещё в одной могиле погребён капрал веллингтонского полка.

С задней стороны кладбище окаймляет полоса сосновых деревьев, с боков, южную и северную границу представляют собой насаждения кустарника.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Воинские кладбища Первой мировой войны
Кладбища Турции